Hartnell est le nom de famille de
 Andy Hartnell (en), scénariste de bande-dessinée 
 Scott Hartnell (né en 1982), joueur de hockey sur glace canadien
 William Hartnell (1908 - 1975), acteur britannique, premier interprète du personnage du Docteur Who